Юрій Хмильов (,  9 серпня 1964, Москва) — колишній радянський та російський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду СРСР.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 108-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Крила Рад» (Москва), «Баффало Сейбрс», «Сент-Луїс Блюз» та «Фрібур-Готтерон».

Був гравцем молодіжної збірної СРСР. Виступав за дорослу збірну СРСР, провів 46 ігор в її складі.

Досягнення 
 Олімпійський чемпіон — 1992.
 Чемпіон світу — 1986, 1989.
 Чемпіон Європи — 1986, 1987, 1989.
 Переможець міжнародного турніру на приз газети «Известия» — 1986, 1988.
 Переможець молодіжного чемпіонату світу — 1984.
 Бронзовий призер чемпіонату СРСР — 1989, 1991.
 Володар Кубка Ліги — 1989.

Статистика

Клубна

Збірна

Посилання 
 
 
 
 

Уродженці Москви
радянські хокеїсти
російські хокеїсти
Гравці збірної СРСР з хокею
Призери зимових Олімпійських ігор 1992
російські олімпійські чемпіони
Хокеїсти ХК «Крила Рад» (Москва)
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Гамільтон Бульдогс»
Хокеїсти АХЛ